The Trouble Maker est un film américain sorti en 1912
The Troublemaker est un film de Joe Rock sorti en 1924
The Troublemaker est un film de Theodore J. Flicker sorti en 1964
 Troublemakers est un groupe marseillais de musique électronique,